Suni může znamenat:

 Suni (geografie) — agroekologická zóna v Andách
 Suni (antilopa) — antilopa z čeledi turovití
 Suni (nosorožec) — severní bílý nosorožec, otec posledního narozeného mláděte svého druhu
 Suni (Sardinie) — obec na Sardinii